Le vote pour le meilleur club de football du  siècle est réalisé en  par les lecteurs du magazine FIFA Magazine., sélectionné par le département "histoire du football" de l'entité elle-même.
Certains clubs ont changé de position au fur et à mesure des votes.

Résultats des positions et votes finaux des clubs 

Les résultats du vote sont les suivants :

Références

Articles connexes 
 Clubs de football du XXe siècle (kicker Sportmagazin)
 Clubs de football du XXe siècle (IFFHS)

Liste de clubs de football
Palmarès de la FIFA